D’Arco ist der Familienname folgender Personen'

 Carlo d’Arco (1799/1800–1873), nationalökonomischer Autor und Maler
 Giambattista Gherardo d’Arco (1739–1791), nationalökonomischer Autor
 Livia d’Arco († 1611), italienische Sängerin der Renaissance, siehe Il Canto delle Dame di Ferrara

Siehe auch:
 Giovanna d’Arco, Oper von Giuseppe Verdi, die am 15. Februar 1845 im Teatro alla Scala in Mailand uraufgeführt wurde
 Pomigliano d’Arco, Stadt in der Provinz Neapel, Italien 
 Arco (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht, das ursprünglich aus dem Fürstbistum Trient im heutigen Trentino-Südtirol stammt